Willaumez ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-Baptiste Philibert Willaumez (1761–1845), französischer Admiral
 Louis Edouard Bouet-Willaumez (1808–1871), französischer Admiral (die korrekte Schreibweise dieses Namens lautet Louis Édouard Bouët-Willaumez)

Siehe auch:
 Willaumez-Halbinsel